Полидо́р Верги́лий (; Полидо́ро Верги́лио, ; ; , Примичилио — , Урбино) — итальянский историк-гуманист и энциклопедист, значительную часть своей жизни проживший в Англии. Ранее известен был также под именем Полидоро Виргилио Кастелле́зи, поскольку считался родственником кардинала , в 1504—1518 годах бывшего . Наиболее известны его латинские сочинения «История Англии» () и «Об изобретателях» ().

Биография 

Родился в 1470 году в Примичилио близ Урбино, в семье преуспевающего нотариуса Джорджио Виргилио и Баттисты Пини. На протяжении нескольких поколений род его был тесно связан с учёными кругами. Его прадед Антонио Виргилио, «человек весьма сведущий в медицине и астрологии», был доктором философии и преподавал в Парижском университете, один из братьев Джованни Маттео, умерший молодым, был профессором философии в университете Павии, а другой, Джироламо, вёл в Лондоне свои торговые дела. Племянница его, Фаустина, вышла замуж за Лоренцо Боргоджелли, графа Фано, родоначальника семьи Боргоджелли Вирджили.

Не позже 1482 года Джорджио переехал с семьёй в южный пригород Урбино Ферминьяно, откуда была родом его жена Баттиста, брат которой Тезео служил викарием у епископа Фоссомброне и сам был не чужд перу. Возможно, под влиянием последнего юный Полидоро поступил в Болонский университет, где изучал риторику и поэтику у известного , а затем учился в Падуе, после чего состоял до 1498 года на службе секретарём у Гвидо Убальдо, третьего герцога Урбино. Уже в это время он начал заниматься литературной деятельностью, которая поощрялась его знатным покровителем, а также воспитателем последнего известным гуманистом . 

В 1496 году, в возрасте 26 лет, принял священнический сан. Не позже 1499 года поступил на службу камергером к папе Александру VI, а в 1501/02 году отправлен был в Англию для сбора «денария святого Петра» (en), вероятно, вместе со своим предполагаемым родственником и покровителем Адриано Кастеллези. 

В 1503 году получил в награду приход в Чёрч-Лэнгтоне (Лестершир), в 1507 году — пребенду в Ноннингтоне и кафедру в Херефорде, в 1508 году — пребенду в Бренте, став архидиаконом Уэлса (графство Сомерсет), а в 1513 году — пребенду в Оксгейте при соборе Св. Павла. 

22 октября 1510 года был натурализован в качестве английского подданного. Сумел завоевать дружбу и расположение у ряда учёных, политиков и церковных деятелей, включая переводчика и медика Томаса Линакра, философа и правоведа Томаса Мора, богослова и проповедника Хью Латимера, схоластика и королевского советника Кутберта Тунсталла, архидиакона Норфолкского , дипломата , епископа и лорда-хранителя малой печати  и др. Вместе с Мором вошёл в кружок лондонских гуманистов «Doctor’s Commons» и активно переписывался с гуманистами европейскими, в частности, Эразмом Роттердамским, с которым познакомился во время пребывания его в Англии, а также Леонардо да Винчи и Гийомом Бюде.

В 1515 году, не сумев выполнить в Риме поручение всесильного кардинала Томаса Уолси, был арестован по королевскому приказу, но вскоре освобождён благодаря заступничеству папы Льва X и кардинала Джулио Медичи. Несколько раз, в 1513—1514, 1516—1517 и 1533—1534 годах, возвращался в Италию, посетив родной город. Четвёртый герцог Урбинский Франческо Мария делла Ровере, узнав о его научных и литературных трудах, в 1534 году возвёл всю его семью в дворянство. 

В 1546 году сложил с себя полномочия архидиакона Уэлса, получив вместо этого от короны пожизненную ренту. Летом 1553 года, отправив свои поздравления с восшествием на престол королеве Марии, вернулся на родину. Поселился в своём фамильном доме в Урбино недалеко от герцогского дворца, где и умер 18 апреля 1555 года. Похоронен был в расположенном в замке соборе, в часовне, сорока годами ранее отстроенной на его собственные деньги.

Сочинения 
В 1496 году составил в Падуе отзыв на книгу «Рог изобилия» () — сборник комментариев к Марциалу, изданный в Венеции . В 1498 году выпустил «Книгу пословиц» () которая считается одним из первых сборников латинских пословиц и поговорок. Другая его книга «Об изобретателях вещей» (), напечатанная в Венеции в августе 1499 года и посвящённая вышеназванному Одацио, долгое время являлась наиболее авторитетным энциклопедическим изданием по различным вопросам изобретений, открытий, происхождения культурных и социальных феноменов, а также по истории формирования иерархии католической церкви. В 1720 году она впервые переведена была на русский язык по распоряжению Петра I.

Не позже 1507 года по инициативе короля Генриха VII начал работу над составлением своей «Истории Англии» (), в основном завершённой к 1514 году. В первоначальной своей редакции, доводящей изложение до 1509 года, она состояла из 26 книг, впервые напечатанных в 1534 году в Базеле и там же в 1546 году переизданных. 27-я книга, описывающая правление Генриха VIII до 1537 года (до рождения Эдуарда VI), была опубликована в 1555 году. 

Источниковая база труда Полидора весьма обширна и неоднородна, так, в изложении шотландской истории он в основном опирался на латинскую «Историю Шотландии» Гектора Бойса (1527). Преодолевая анналистический подход своих предшественников, Полидор называет средневековые монастырские хроники Англии «примитивными, прямолинейными и лживыми», считая заслуживающими внимания лишь сочинения Уильяма Мальмсберийского (XII в.) и Матвея Парижского (XIII в.) и критикуя за недостоверность «Историю королей Британии» Гальфрида Монмутского (XII в.), особенно применительно к Артуровскому циклу. Отвергая достоверность легенды о происхождении английских королей от Брута Троянского, он сокрушается, что её приняли на веру даже такие авторитетные авторы, как Генрих Хантингдонский и Ранульф Хигден. А опровергая все баснословные этимологии Гальфрида, указывает, что в трудах классиков вроде Цезаря, Страбона, Тацита, Плиния и Птолемея названия британских городов не упоминаются.

В предисловии, адресованном Генриху VIII, излагаются основные мотивы историописания. По словам Полидора, народам свойственно хранить память о деяниях предков для того, чтобы подражать примерам положительным и избегать повторения отрицательных. Морально-дидактическую функцию истории он
не отделяет от познавательной, указывая на то, что Британия якобы «бедна историческими описаниями», за исключениям трудов Гильды Премудрого и Беды Достопочтенного. Считая себя как иноземца «сторонним наблюдателем», свободным от всякой националистической предвзятости, Полидор видит гарантом достижения достоверности полное избавление историка от личных эмоций и предпочтений. 

«Английская история» Полидора выстраивается по следующей структуре: в первых частях даётся подробное географическое и этнографическое описание страны, подобно «Полихроникону» Ранульфа Хигдена (XIV в.), затем последовательно излагаются события до норманнского завоевания (1066), после чего рассказ в манере Светония сосредотачивается на правлениях отдельных королей, с преимущественным вниманием к их личным качествам, нравам и деяниям. В соответствии с принципами гуманистической историографии, Полидор разбавляет текст своего сочинения диалогами персонажей и снабжает его ссылками.

При жизни автора «Английская история» не пользовалась популярностью, прежде всего из-за своей тенденциозности. Выполняя политический заказ Тюдоров, историк безосновательно превратил безвольного и недееспособного короля Генриха VI в некую эпическую фигуру, изобразив его чуть ли не святым, а его неверную супругу-интриганку Маргариту Анжуйскую — в героическую защитницу законных прав династии Ланкастеров. Мудрый и дальновидный Эдуард IV Йоркский выведен у него не столько народным любимцем, сколько клятвопреступником и братоубийцей, а Ричард III и вовсе становится эталоном отрицательного правителя. Откровенно фальсифицируя исторические факты, Полидор указывает на значительный перевес сил Йорков практически в каждом сражении Войны Роз, всячески занижая численность армии Ланкастеров. 

Саму же по себе эту междоусобную войну Полидор в духе критикуемых им средневековых хронистов рассматривает как наказание свыше за переворот 1399 года, в ходе которого Ланкастеры свергли последнего представителя династии Плантагенетов Ричарда II, рассматривая приход к власти Тюдоров в качестве акта божественного спасения всей страны. Наибольшую ценность в историческом отношении представляют те части работы, в которых он повествует о событиях последних лет. 

Достоверно не установлено, как оценил труд Полидора сам король Генрих VIII, но любимец последнего антикварий  обрушился на неё с критикой одним из первых. В своей работе «Утверждение прославленнейшего Артура, короля Британии» (1544) Лиланд справедливо указывает на несостоятельность апелляции учёного итальянца к Гильде, не упомянувшему отнюдь не только легендарного предводителя бриттов, но и, к примеру, Аврелия Амброзия и древнекельтских вождей. Ещё радикальнее высказывался в отношении Полидора учёный епископ Джон Бейл, отметив в своей книге «Знаменитые писатели Британии» (1548), что тот «сильно изменил с этой целью свои сочинения, оскверняя наши английские хроники своей римской ложью». 

История Полидора быстро сделалась в английском королевстве предметом не только широкого обсуждения, но и ожесточённой полемики и даже порицания, при Елизавете I же общественное мнение о нём сделалось и вовсе гротескным. К примеру, маргиналия на полях одной из рукописей сочинения Бэйла гласит: «Полидор Вергилий — самая лживая собака с мире… он разграбил все английские библиотеки и, когда он получил все, что хотел, сжег эти знаменитые рукописные тома и сделал себя отцом чужих трудов — наивысшее преступление. Он не заслужил небеса, которые слишком хороши для него, но я не буду столь жесток, осудив его на ад, полагая, что он заслужил быть подвешенным между ними». 

За тенденциозность на Полидора была также сочинена эпиграмма:

В то же время, известно, что в эпоху Тюдоров пользовался доверием «Союз двух благородных и знаменитых семейств Ланкастеров и Йорков» Эдварда Холла (1548), в значительной мере основанный на труде Полидора. 

Помимо этого, в рамках многолетней работы над своей историей Полидор подготовил к изданию и откомментировал труд Гильды Премудрого «О погибели Британии» (VI в. н. э.), напечатав его в 1525 году в Антверпене и посвятив своему вышеназванному другу Тунсталлу, ставшему к тому времени епископом Лондона. Публикация сочинения этого древнеанглийского автора предпринята была им с целью развенчать мифы, культивировавшиеся в средневековой историографии и не ставившиеся под сомнение как достоверные исторические сведения.

В 1526 году Полидор также написал, а в 1531-м издал «Диалог о чудесах» () в трёх книгах, посвятив его герцогу Урбинскому Франческо Мария. Развивая натуралистические идеи Цицерона, выраженные в трактате «О дивинации» (), эта книга содержит философский спор между автором и его кембриджским другом Робертом Ридли о природе естественного и сверхъестественного, а также по вопросам доверия различным предсказаниям и чудесам. В 1528 году Полидор перевёл беседу Иоанна Златоуста «О монахах», напечатав её в 1530 году под заглавием «О совершенном иноке» () с посвящением Эразму Роттердамскому, а в 1545 году опубликовал диалоги «Нетерпеливость и её последствия» (), «О жизни праведной» () и «О правде и лжи» (), в основе которых лежат этические трактаты Блаженного Августина.

Примечания

Литература 
 Калмыкова Е. В. Образы войны в исторических представлениях англичан позднего Средневековья. — М.: Квадрига, 2010. — 684 с. — (Исторические исследования). — ISBN 978-5-91791-012-3.
 Горелов М. М. Исторические переломы прошлого в английской историографии раннего Нового времени: Полидор Вергилий // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. — Вып. 41. — М.: ИВИ РАН, 2012. — С. 235–256.
 Archbold William Arthur Jobson. Vergil, Polydore // Dictionary of National Biography. — Volume 58. — London: Elder Smith & Co, 1899. — pp. 250–253.
 Chisholm Hugh, ed. Virgil, Polydore // Encyclopædia Britannica, 11’th ed. — Volume 28. — Cambridge University Press, 1911. — pp. 116–117.
 Hay Denys. The life of Polydore Vergil of Urbino // Journal of the Warburg and Courtauld Institutes. — Volume 12. — Number 1. — University of Chicago Press, 1949. — pp. 132–151.
 Neumaier Marco. Vergil, Polydore // Encyclopedia of the Medieval Chronicle, ed. by Graeme Dunphy and Cristian Bratu. — Leiden; Boston: Brill, 2016.
 Lodone Michele. Virgili, Polidoro // Dizionario Biografico degli Italiani. — Volume 99. — Roma: Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 2020.

Ссылки 
 Текст «Historia Anglica», Лейден, 1649 

Историки Великобритании
Историки XVI века
Ренессансные гуманисты